Bachmetew (russisch ) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Nikolajewitsch Bachmetew (1774–1841), russischer General und Politiker
 Georgi Petrowitsch Bachmetew (1848–1928), russischer Diplomat

Siehe auch:
 Bachmetjew (Begriffsklärungsseite)